En matemáticas hay dos resultados básicos en la Teoría de Grupo de Lie que van con el nombre de 'Teorema de Cartan'. Ambos deben su nombre a Élie Cartan.

1. El teorema que establece que por un grupo de Lie 'G', cualquier subgrupo cerrado es un subgrupo Lie.

2. Un teorema de vectores de mayor peso en la teoría de la representación de un grupo Lie semisimple.

Vea también los teoremas de Cartan A y B, resultados de Henri Cartan.

Cartan
Cartan